El término SCA puede referirse: 

al Consejo Supremo de Antigüedades (en inglés, el acrónimo es SCA), el organismo del Ministerio de Cultura egipcio responsable de los restos arqueológicos del país.
al Service Component Architecture.
al Shuttle Carrier Aircraft, un avión Boeing 747 modificado para el transporte del transbordador espacial.
a la Sociedad de Camisas Azules, una facción paramilitar del Kuomintang.
a la Sociedad Central de Arquitectos, una asociación profesional de los arquitectos argentinos.
a la Sociedad de Comediantes Anónimos, un programa de humor de la televisión chilena.
a la Svenska Cellulosa Aktiebolaget, una empresa de Suecia, fabricante de papel, pulpa de celulosa y bienes de consumo.
a la Autorización de Comunicaciones Subsidiarias, un sistema que permite a las estaciones de radio FM transmitir señales de pago junto a su señal.

Medicina 
a la ataxia espinocerebelar (en inglés, el acrónimo es SCA).
al síndrome confusional agudo.
al síndrome coronario agudo.